Hallmark pode referir-se a:

 Hallmark Channel - canal de televisão estadunidense.
 Hallmark Cards - empresa estadunidense, produtora de cartões-postais ilustrados e produtos para festas.

Desambiguação